Айос-Василиос может означать:
 Айос-Василиос (Ахея) — деревня в Греции.
 Айос-Василиос (дим) — община (дим) в Греции.
 Айос-Василиос (Лакония) — место раскопок в Греции, бывший крупный дворец микенского периода.